«Вестра Фрёлунда» () — шведский футбольный клуб из Гётеборга.

Клуб основан в январе 1930 года. Клуб сыграл десять сезонов в Аллсвенскан, высшей лиге Швеции, но в настоящее время играет в третьей по значимости лиге (Division 1).

Сезон за сезоном

Текущий состав

Известные игроки 

  Свен-Ёран Эрикссон
  Йон Альвбоге
  Густав Андерссон
  Йохан Анегрунд
  Диме Янкуловски
  Адам Юханссон
  Тедди Лучич
  Георг "Марадона" Мурад
  Никлас Скоог
  Вилле Вильянен
  Никица Клинчарски

Примечания

Ссылки 
 официальный сайт
 сайт Шведской футбольной ассоциации

Футбольные клубы Швеции